Zinnhydroxid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen des Zinns in verschiedenen Oxidationsstufen:

 Zinn(II)-hydroxid, Sn(OH)2
 Zinn(IV)-hydroxid, Sn(OH)4